Den Namen Hainburg führen mehrere Orte und davon abgeleitete Begriffe:

 die Gemeinde Hainburg in Hessen
 die Stadt Hainburg an der Donau in Niederösterreich
 eine andere Bezeichnung der Heimenburg bei Hainburg an der Donau
 Kraftwerk Hainburg, Kraftwerksprojekt bei Hainburg an der Donau, siehe Besetzung der Hainburger Au
 Haus Hainburg, Villa in Schlangenbad, Hessen
 die Burg Blankenwald, abgegangene Höhenburg im Landkreis Fulda in Hessen
 der Burgstall Hainburg, abgegangene Höhenburg im Landkreis Forchheim in Bayern

Siehe auch:
 Hainberg
 Heynburg
 Heineburg
 Haimburg (Begriffsklärung)
 Heimburg (Begriffsklärung)
 Hainsburg
 Haynsburg